Canyon Diablo heißen:
 eine Schlucht in Arizona: Canyon Diablo (Schlucht)

und die nach ihr benannte

 Siedlung Canyon Diablo (Arizona)
 sowie der in der Nähe gefundene Meteorit Canyon Diablo (Meteorit)